Brooks může být:

příjmení
 Brooks (příjmení) – více nositelů příjmení

zeměpisné jméno
 Brooks (Georgie) – město v USA
 Brooks County viz rozcestník
 Brooksovo pohoří na Aljašce

jiné
 Brooks 2 – název komety
 USS Brooks (DD-232) – americký torpédoborec
 Brooks (značka) – značka sportovní obuvi

Podobná příjmení 
 Broke
 Brokes